Henri Bosmans (muzikant), Nederlands cellist en vader van Henriëtte Bosmans
Henri Bosmans (wiskundige), Belgisch wiskundige uit Mechelen